Ла Паротита има више значења:

 Ла Паротита (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Паротита (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Паротита (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Паротита (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Паротита (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Паротита (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Паротита, Ла Парота дел Барко (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Паротита (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Паротита, Ел Мангито (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Паротита (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Паротита (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Паротита (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Паротита (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Паротита, Питајо Манзо (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Паротита (Сусупуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Паротита (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику